Rybie – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rejowiec 
 Rybie – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Rybie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna 
 Rybie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Raszyn 
 Rybie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rychwał 
 Rybie – osada wsi Wojbórz w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko

 Rybie – potok w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Zobacz też
 Kołodziąż-Rybie
 Nowe Rybie
 Stare Rybie
 Rybieniec
 Rybienko
 Rybienko Nowe
 Rybienko Stare